The Ghost est le titre de plusieurs œuvres.

Littérature 

 , titre original du Fantôme, roman de Danielle Steel paru en 1998 ;
 , titre original de L'Homme de l'ombre, roman de Robert Harris paru en 2007.

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1914 ;

 , film américain de Mack Sennett sorti en 1911 ;
 , film américain de James Kirkwood Sr. sorti en 1913 ;
 , film américain de Raymond B. West sorti en 1913 ;
 , film américain de Frank Powell sorti en 1914 ;
 , film américain de Douglas Jackson sorti en 2001.

Autres 

The Ghost Writer, roman de l'écrivain américain Philip Roth, paru en 1979, et traduit en français en 1981 sous le titre L'Écrivain des ombres ;
The Ghost Writer, film de Roman Polanski, sorti en , qui est adapté du roman de Robert Harris, The Ghost, 2007 ;
 The Ghost Inside, un groupe de hardcore mélodique américain.

Voir aussi